В данной статье представлена дискография американского R&B исполнителя DJ Khaled.

Дискография американского музыканта DJ Khaled состоит из 10 альбомов и 26 синглов.

Альбомы

Синглы

Другие песни в чартах

Как приглашённый артист

Примечания 

Dj Khaled